Mon Calamari (también llamado Dac) es el nombre de un planeta ficticio, donde habita una especie humanoide del mismo nombre, en el universo de la Guerra de las Galaxias.

Enormes océanos cubrían casi por completo al planeta dejando perfectamente claro que las especies inteligentes que ahí se habían desarrollado eran acuáticas o anfibias. En realidad había dos especies inteligentes: los mon calamari, de cabeza abultada y ojos salientes, con rostros muy similares a los peces. Estos eran pacíficos y muy cultos, dedicados a la investigación científica y espiritual. En cambio los quarren (la otra especie) vivía en las profundidades de los océanos y era fría y calculadora.

El representante de los mon calamari en la Antigua República, fue durante muchos años el Almirante Ackbar (que para la época era presidente del Consejo de Mon Calamari).

Durante las Guerras Clon los mon calamari desempeñaron un papel importante. La Liga de Aislamiento Quarren se alzó en contra de la República y los mon calamari, una vez fusionados a los separastistas de la Confederación. La República Galáctica actuó rápidamente enviando un ejército de clones y al General Kit Fisto como protector de Mon Calamari. La victoria fue para la República y para los mon calamari, desterrando a los separatistas del azul planeta.

Durante los últimos meses de la República Galáctica, el planeta estaba representado en el Senado Galáctico por el Ilustre Senador Meena Tills.

Años más tarde, después de que el Imperio Galáctico se consolidara en el planeta, los Mon Calamari se unieron a la Alianza Rebelde, siendo un instrumento clave en la derrota del Emperador Palpatine.

El diseño inicial de los Mon Calamari fue basado en la estética de una enfermedad pseudoneoplásica conocida como Displasia Fibrosa.

Enlaces externos 

Página del planeta Mon Calamari en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars
Razas de Star Wars